Kinel peut désigner :

 Kinel, une ville de Russie,
 Kinel, nom commercial de la société Rhône-Poulenc d'une résine polyimide renforcée par des fibres de verre longues et disposées aléatoirement,
 Kinel, artiste hip hop-ragga, auteur de l'album : Una y Otra Vez.